Гра́фское — название населённых пунктов.

Грузия 
 Графское (позже Свободное) — прежнее название села Давитиани в Лагодехском муниципалитете края Кахетия

Россия 
 Графское — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Графское — водохранилище на реке Таналык в Башкортостане.
 Графское — до 1922 г. название села Первокрасное в Сорочинском районе Оренбургской области.

Украина 
 Графское (до 2016 г. — Комсомольский) — посёлка городского типа в Волновахском районе Донецкой области.
 Графское — село в Сумском районе Сумской области.
 Графское — село Волчанского района Харьковской области.
 Графское — родовое гнездо графов Гендриковых.

См. также